Courtmans est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Godfroid Courtmans (1948-2014), réalisateur et producteur belge.
 Johanna Courtmans-Berchmans (1811-1890), poétesse, dramaturge, nouvelliste et romancière belge flamande.

Patronyme flamand